Континентальный кубок по хоккею с шайбой 1998 года — 1-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, который прошёл с 19 сентября 1997 года по 28 декабря 1997 года.

Участвующие команды 

В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 1998 года приняло участие 42 команд из 26 стран. 17 команд начали турнир с первого раунда, 18 команд со второго, 6 команд с третьего, а также финский клуб Ильвес, который был допущен без отбора в Суперфинал, как хозяин турнира. Финальный
турнир прошёл в городе Тампере. Победителем стала команда «Кошице» из одноимённого словацкого города.

Первый раунд 
Матчи первого раунда прошли с 19 по 21 сентября 1997 года в  Секешфехерваре,  Есенице,  Белграде,  Риге и  Меркуря-Чук. Победитель группы вышел во второй раунд.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Группа C 

Время местное (UTC+3).

Группа D 

Время местное (UTC+2).

Группа E 

Время местное (UTC+2).

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли с 10 по 12 октября 1997 года в  Хернинге,  Неймегене,  Любляне,  Новы-Тарге и  Тарту. Победители групп выходят в Полуфинал.

Группа F 

Время местное (UTC+1).

Группа G 

Время местное (UTC+1).

Группа H 

Время местное (UTC+2).

Группа J 

Время местное (UTC+2)

Группа K 

Время местное (UTC+2).

Группа L 

|-
Время местное (UTC+5).

Полуфинал 
Матчи полуфинальных турниров прошли с 14 по 16 ноября 1997 года в  Берлине,  Клагенфурте и  Новополоцке. Победители групп выходят в суперфинал.

Группа M 

Время местное (UTC+2).

Группа N 

Время местное (UTC+3).

Группа O 

Время местное (UTC+3).

Суперфинал 
Суперфинал прошёл с 26 по 28 декабря 1997 года в  Тампере.
 

Время местное (UTC+2).

Лучшие игроки 

 вратарь: Мирослав Шимонович ( Кошице), 
 защитник: Дерек Майер ( Айсберен), 
 нападающий: Раймо  Хелминен ( Ильвес).

Примечания

Ссылки 

 

1998